Ла Ваиниља има више значења:

 Ла Ваиниља (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ваиниља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ваиниља (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ваиниља (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Ваиниља (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ваиниља (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ваиниља (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ваиниља, Ранчо ла Ваиниља (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ваиниља (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ваиниља (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ваиниља, Пуерто ла Ваиниља (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ваиниља (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ваиниља (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ваиниља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ваиниља (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику